Суперлига 2022/23 — 32-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 30 июля 2022 года и закончится в мае 2023 года. Победитель лиги получит право участия в первом отборочном раунде Лиги чемпионов 2023/24.

Участники

Первая фаза

Вторая фаза

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Национальный молдавский дивизион на сайте uefa
 Национальный молдавский дивизион на soccerway

Чемпионат Молдавии по футболу
Молдавия
Спорт в Молдавии в 2022 году
Спорт в Молдавии в 2023 году